Diese Liste enthält alle Länderspiele der argentinischen Fußballnationalmannschaft der Männer der Asociación del Fútbol Argentino, der Federación Argentina de Football (1912 bis 1914), der Asociación Amateurs de Football (1919 bis 1934) und der Liga Argentina de Football (1931 bis 1934). Nicht alle Spiele der letzten drei Verbände werden von der FIFA als Länderspiele anerkannt. Einige Spiele wurden gegen die Mannschaft der Federación Uruguaya de Football ausgetragen, die 1923 von führenden uruguayischen Vereinen nach Abspaltung von der Asociación Uruguaya de Fútbol gegründet wurde.

Erklärungen 
 Nr. (R) – Nummer gemäß der Statistik bei rsssf.com
 Nr. (F) – Nummer gemäß der Liste der FIFA
 Datum – Datum des Spieles gemäß rsssf.com, Abweichungen bzgl. des Datums werden unter "Bemerkungen" genannt.
 Ergebnis – Ausgang des Spieles aus Sicht Argentiniens (grüner Hintergrund = Sieg, gelber Hintergrund = Remis (einschl. im Elfmeterschießen entschiedene Spiele), roter Hintergrund = Niederlage)
 Gegner – Flagge der gegnerischen Mannschaft zum Zeitpunkt des Spieles und Wiki-Link zur jeweiligen Nationalmannschaft
 H/*/A – Heimspiel, Spiel auf neutralem Boden oder Auswärtsspiel
 Austragungsort – Ort des Spieles und Land zum Zeitpunkt des Spieles, falls das Spiel nicht in Argentinien stattfand
 Anlass – Grund des Spieles. Alle Spiele außer WM-Spiele, WM-Qualifikationsspiele, Spiele bei den Olympischen Spielen und der Copa América werden von der FIFA als Freundschaftsspiele eingestuft.
 Bemerkungen – Nennt besondere Ereignisse oder Abweichungen in den Statistiken

1902 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 

Stand: 18. Dezember 2022

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Argentinien spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder und war dabei erster Gegner für Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay, das seinerseits erster Gegner Argentiniens war. Als erstes CONMEBOL-Mitglied spielte Argentinien ferner gegen eine afrikanische Mannschaft (Ägypten), Angola, Belgien, die Elfenbeinküste, Irland, Kroatien, Libyen, Nordirland, Portugal, Schweden und Südafrika. Argentinien ist für Albanien der einzige Gegner aus Südamerika. Es fügte Bosnien-Herzegowina, Ecuador (höchster Sieg einer südamerikanischen Mannschaft), Paraguay, der Slowakei, Uruguay (im ersten Spiel zweier südamerikanischer Mannschaften) und Venezuela die höchsten Niederlagen zu.

Heimspielstätte

Siehe auch 

Liste der Länderspiele der argentinischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Einzelnachweise

Quellen 

 ARGENTINA NATIONAL TEAM ARCHIVE bei rsssf.com (engl./span.) Stand 14. Juni 2016
 Argentina - Record International Players bei rsssf.com (engl.) Stand 14. November 2017
 Guillermo Stábile - International Matches as Coach bei rsssf.com (engl.)
 Spiele und Ergebnisse bei FIFA.com
 “DISSIDENT” ARGENTINA NATIONAL TEAM - List of Matches 1912-1934 bei rsssf.com (engl./span.) Stand 11. Januar 2018
 Uruguay - International Results bei rsssf.com (engl.) Stand 23. November 2017
 Uruguay International Matches Dissident Association 1922-1925 bei rsssf.com (engl.) Stand 30. November 2002
 Japan International Matches (engl.) Stand 28. Juli 2011

Liste (Fußballländerspiele)
!Landerspiele